Primer – filamento di acido nucleico che funge da punto di innesco per la replicazione del DNA
Primer – strato di vernice di base utilizzato per migliorare la successiva verniciatura finale
Primer – film di  Shane Carruth del 2004